Sziria